Løke :

 Frank Løke (né en 1980), handballeur norvégien
 Heidi Løke (née en 1982), handballeuse  norvégienne
 Lise Løke (née en 1984), handballeuse norvégienne

Voir aussi 
 Lars Løkke Rasmussen (né en 1964), homme politique danois
 Jens Lööke (né en 1997)